Norra gölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra gölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (5,5 ha)
Norra gölen, Småland, sjö i Jönköpings kommun,

Se även
Gölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn